smeltveiligheid, elektrische zekering 
 zekering (klimsport), beveiliging in de klimsport: